5-й стрелковый корпус — воинское соединение в вооружённых силах СССР во время Второй мировой войны. Существовало два формирования корпуса.

 5-й стрелковый корпус (1-го формирования) — уничтожен в Белоруссии в первые дни войны, в июле 1941 года расформирован.
 5-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован в 1942 году, принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.